Бішайм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Ельзас, департамент Нижній Рейн.
 
 Бішайм (кантон) () — кантон у Франції, в департаменті Нижній Рейн регіону Ельзас.